Skrót EN może oznaczać:
 en, kod dla języka angielskiego według ISO 639-1 
 Einstürzende Neubauten
 English Nature
 Envirolink Northwest
 EuroNight